Граф Александер Марія Домінік Шепти́цький гербу власного Шептицький (; 4 серпня 1866, Прилбичі — 19 червня 1940, Замостя) — польський великий землевласник, доброчинець. Належав до українського роду Шептицьких, один з представників якого — Іван Кантій Шептицький — у 1871 році отримав австрійський графський титул.

Життєпис 
Брат блаженного Климентія (архімандрита студитів), праведного Андрея (львівського греко-католицького митрополита), Станіслава (генерала Війська Польського) i Леона.

1 жовтня 1893 року в Сумівці на Поділлі одружився з Ізабеллою Собанською (1870—1933) дочкою Казімєжа і Марії з Потулицьких. Мали семеро дітей.

Власник дібр Лащів, Городиславичі, Пукажув, Зимнє, Черкаси, Підгайці, Надольці, Гопке, Руда Железна та Лабуні. Фундатор разом із дружиною згромадження Сестер Францисканок Місіонерок Марії, котрим подарував у 1922 році лабунський палац з парком і рільничим господарством.

У 1937 році, як префект Марійського Товариства отримав папську нагороду хрест «Pro Ecclesia et Pontifice».

Був тестем блаженного Станіслава Костки Старовєйського.

Замордований Гестапо 19 червня 1940 року в Замойській ротонді — німці наказали йому безперестанку бігати, аж поки він не помер від інфаркту. Александер Шептицький був однією з жертв німецької АБ-акції.

Родовід

Примітки 

Польська шляхта
Александер
Андрей Шептицький